Marco Fabio Vibulano puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Marco Fabio Vibulano.— Cónsul en los años 483 y 480 a. C.
 Marco Fabio Vibulano (cónsul 442 a. C.).— Cónsul y tribuno consular.
 Marco Fabio Vibulano (Diodoro Sículo).— Solo mencionado por Diodoro Sículo; probablemente un error del historiador.